Francja:
 Lully – gmina

Szwajcaria:
 Lully – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Lully – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Morges

Osoby:
 Jean-Baptiste Lully – francuski muzyk

Inne:
 (8676) Lully – planetoida

Zobacz też:
 Lulli